Le mot Baccara peut renvoyer à :

 Baccara, jeu de cartes ;
 Baccara, formation musicale ;
 Baccara, fameuse rose rouge de la maison Meilland ;
 Baccara, roman d'Hector Malot publié en 1886 ;
 Baccara, film français de Yves Mirande sorti en 1935.